Karzel ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Karzel (1928–2021), deutscher Mathematiker
 Herwig Karzel (1925–2001), österreichischer evangelischer Theologe
 Rüdiger Karzel, Architekt und Hochschullehrer